El nombre condado de Duval se puede referir a dos divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Duval, en el estado de Florida; y
 el condado de Duval, en el estado de Texas.